Суже́р-ан-Пюїзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 32 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сужер-ан-Пюїзе на сайті французького Національного інституту географії
 Сужер-ан-Пюїзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сужер-ан-Пюїзе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сужер-ан-Пюїзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сужер-ан-Пюїзе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна